AGT – Sintema di Argusto – nella provincia di Catanzaro –  sintema stratigrafico della Calabria